Текке:

 Текке, Теккие — то же, что и ханака — суфийский монастырь.
 Текке, Фатих — турецкий футболист.